1-й сезон Мирового шоссейного кубка UCI — велошоссейного сезонного турнира 1989 года.

Обзор сезона 
Турнир проводился FICP под эгидой UCI. Спонсором турнира выступала французская компания Perrier в результате чего он имел неофициальное название "Coupe du monde Perrier".

Календарь турнира состоял из 12 однодневных гонок проходивших в Европе и Канаде, одна из которых (Гран-при де ла Либерасьон) проводилась в формате командной гонки с раздельным стартом.

 
Победителем индивидуального рейтинга стал ирландец Шон Келли. Второе место занял швейцарец Тони Ромингер, третье – датчанин Рольф Сёренсен. 

Среди команд стран первенствовала . Второй стала , третьей  – Histor-Sigma.

Календарь

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Командный

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
  Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 1989 на архивной странице Cyclingbase
 Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 1989 на Memoire du cyclisme
 Итоговые результаты Мирового шоссейного кубка UCI 1989 на Memoire du cyclisme

1989 год в велоспорте